Зальково — название нескольких населённых пунктов:
 Зальково — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Зальково — деревня в Ржевском районе Тверской области.